Стефанос Димос Гулямджис е български актьор.

Биография 
Играе на сцената на Драматичен театър „Н. Й. Вапцаров“ Благоевград.

Театрални роли 
 „Майстори“ (Рачо Стоянов)
 „Ще ви нахраня с вера“ (Никола Вапцаров) (1989)

Филмография

Бележки

Външни препратки 
  
  Стефанос Гулямджис в КиноПоиск
  Стефанос Гулямджис в Кинопарк
 Стефанос Гулямджис в maoyan
 Стефанос Гулямджис в Кинориум

Български актьори и актриси
Театрални актьори и актриси
Благоевградчани